Marakwet peut désigner :
 les Marakwet, une population du Kenya
 l'endo-marakwet, une langue kalenjin
 le district de Marakwet, un ancien district du Kenya